Lymexylon är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fabricius 1775. Lymexylon ingår i familjen varvsflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Varvsflugor
Lymexylon